Milan Đuričić – ex calciatore ed allenatore croato
Milan Đuričić – allenatore serbo